Ontbijt in bed (Cassatt), schilderij van Mary Cassatt
In bed (Toulouse-Lautrec), schilderij van Henri de Toulouse-Lautrec
In bed (Vuillard), schilderij van Édouard Vuillard